Божинци могу да буду:

 Божинци Доњи, насеље у општини Добој, Република Српска, БиХ
 Горњи Божинци, насеље у општини Дервента, Република Српска, БиХ